Южанов, Владимир Александрович (1897—1961) — советский актёр театра.
 Южанов, Илья Артурович — российский экономист, государственный деятель.